Die 1. Liga 1989/90 war die 56. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 29. Juli 1989 und endete am 30. Mai 1990.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

S: Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N: Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1989/90 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989/90